Alejandro Fernández puede referirse a:

 Alejandro Fernández Abarca, cantante mexicano.
 Alejandro Fernandez "Tenor" Iglesias, futbolista español.
 Alejandro Fernández Álvarez, político español, presidente del Partido Popular Catalán.
 Alejandro Fernández Sordo, 1921-2009, político español.